La  soviétique (56-я армия en russe) est une unité militaire qui a combattu durant la Grande Guerre patriotique.

Historique

Composition de la  armée

Commandement

 ( - ) : Fyodor Remezov
 ( - ) : 
 ( - ) :  Alexandre Ivanovitch Ryjov
 ( - ) : Andreï Gretchko
 ( - ) : Kondrat Semenovich Melnik

Notes, sources et références 

Armée soviétique de la Seconde Guerre mondiale
Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1941
Unité ou formation militaire dissoute en 1943